Le Sonnet 65 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : SInce braſſe,nor ſtone,nor earth,nor boundleſſe  ſea,
But ſad mortallity ore-ſwaies their power,
How with this rage ſhall beautie hold a plea,
Whoſe action is no ſtronger then a flower?
O how ſhall ſummers hunny breath hold out,
Againſt the wrackfull ſiedge of battring dayes,
When rocks impregnable are not ſo ſtoute ,
Nor gates of ſteele ſo ſtrong but time decayes?
O fearfull meditation , where alack,
Shall times beſt Iewell from times cheſt lie hid?
Or what ſtrong hand can hold his ſwift foote back,
Or who his ſpoile or beautie can forbid ?
   O none,vnleſſe this miracle haue might,
   That in black inck my loue may ſtill ſhine bright.

Notes et références

Liens externes

Analysis
Cliffs Notes

065